Autogordel, een veiligheidsmaatregel gedurende een autorit
 Gordel van smaragd (Multatuli), bijnaam voor de Indonesische archipel verzonnen door Multatuli
 Gordel van smaragd (film), film uit 1997
 Gordel van smaragd (beeld), beeld uit 2015 (Amsterdam)
 De Gordel, Vlaamsgetinte familiale manifestatie met wandel- en fietstochten in de Brusselse Rand
 Gordeldier, een zoogdier
 Ander woord voor riem.
 Vulkanische gordel, een grote vulkanisch actieve regio